El término fonograma puede referirse, en esta enciclopedia:

en la lingüística, a un fonograma, un signo que representa un fonema o conjunto de fonemas;
en el audio, a un fonograma, un registro sonoro en un soporte que permita su reproducción.